Thale steht für
 Thale, Stadt in Sachsen-Anhalt
 Thale (Film), norwegischer Film von Aleksander Nordaas (2012)
 Thale (Vorname), norwegischer weiblicher Vorname
Siehe auch:
 Barbara Rüschoff-Thale, 
 Brixen im Thale
 Tale
 Talle
 Thal